Teknologkåren kan syfta på

 Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet – en studentkår vid teknisk fakultet vid Luleå tekniska universitet
 Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola – en studentkår Lunds tekniska högskola

Se även
Reftec – en samarbetsorganisation mellan sju studentkårer